Carlo di Scozia – film del 1948 diretto da Anthony Kimmins e Alexander Korda
 Carlo I di Scozia (Carlo I d'Inghilterra, 1600-1649) – re d'Inghilterra, Scozia, Irlanda e Francia
 Carlo II di Scozia (Carlo II d'Inghilterra, 1630-1685) – re d'Inghilterra, Scozia, Irlanda e Francia